Quixito (Brazilië)
 Quixito (Angola)